Pfannenstiel ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Pfannenstiel (Elsterberg), Weiler der Stadt Elsterberg, Vogtlandkreis, Sachsen
 Pfannenstiel (Thierstein), Weiler des Marktes Thierstein im Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Pfannenstiel (Gemeinde Lengau), Ortschaft von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Pfannenstiel (Zürich), Hügelkette im  Kanton Zürich mit Pfannenstiel als namensgebenden und höchsten (853 m) Hügel der Kette zwischen Zürichsee und Greifensee
 Burgruine Pfannenstiel, Gemarkung von Beuron, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Niederpfannenstiel, Stadtteil der Stadt Aue-Schlema, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Oberpfannenstiel, Ortsteil der Stadt Lauter-Bernsbach, Erzgebirgskreis, Sachsen

Pfannenstiel ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Pfannenstiel (1902–1945), Funktionär der Revolutionären Sozialisten Österreichs
 Johannes Pfannenstiel (1862–1909), deutscher Gynäkologe
 Lutz Pfannenstiel (* 1973), deutscher Fußballtorwart
 Max Pfannenstiel (1902–1976), deutscher Geologe und Bibliothekar
 Peter Pfannenstiel (1934–2013), deutscher Internist und Nuklearmediziner
 Wilhelm Pfannenstiel (1890–1982), deutscher Hygieniker, Hochschullehrer und SS-Standartenführer

Siehe auch:
 Panhandle
 Pfannstiel